Podbiał (Tussilago) – rodzaj roślin z rodziny astrowatych. Gatunkiem typowym jest Tussilago farfara L.. W florze Polski występuje tylko jeden gatunek.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG III z 2009)
Angiosperm Phylogeny Website adaptuje podział na podrodziny astrowatych (Asteraceae) opracowany przez Panero i Funk w 2002, z późniejszymi uzupełnieniami. Zgodnie z tym ujęciem rodzaj Tussilago należy do plemienia Senecioneae, podrodziny Asteroideae (Juss.) Chev. W systemie APG III astrowate są jedną z kilkunastu rodzin rzędu astrowców (Asterales), wchodzącego w skład kladu astrowych w obrębie dwuliściennych właściwych. 
 Pozycja w systemie Reveala (1993-1999)
Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa astrowe (Asteridae Takht.), nadrząd astropodobne (Asteranae Takht.), rząd astrowce (Asterales Lindl), rodzina astrowate (Asteraceae Dumort.), podrodzina Tussilaginoideae (Cass.) Lindl. in Loud., plemię Tussilagineae Cass., podplemię Tussilagininae (Cass.) Dumort., rodzaj podbiał (Tussilago L.).

 Gatunki flory Polski
 podbiał pospolity (Tussilago farfara L.)

 Inne gatunki (wybór)
 Tussilago nutans L. 
 Tussilago fragrans

Przypisy 

Asteroideae